Коричневохвостая амазилия, или Рыжехвостая амазилия, или Гобакская амазилия, или Рыжехвостый колибри-амазилия, () — птица из  семейства .

Описание 
Оперение колибри преимущественно коричневатое. Глаза тёмные. Длина тела составляет 10 см. Клюв коричневато-красного цвета, длиной 2 см. Самки похожи на самцов, однако, на горле и груди у них отдельные серые пёрышки.

Распространение 
Коричневохвостая амазилия распространена от Мексики до Колумбии и северо-запада Венесуэлы.

Размножение 
Для строительства гнезда птица использует паутину, растительные волокна или пух. Самка откладывает 2 яйца. Высиживание длится 18 дней.

Примечания

Литература 
 Bo Beolens, Michael Watkins: Whose Bird?: Common Bird Names and the People They Commemorate, Yale University Press, 2004, S.  287, ISBN 978-0-300-10359-5
 Edward S. Gruson: Words for Birds, Quadrangle Books , 1972, S.  161

Животные, описанные в 1833 году
Колибри
Птицы Центральной Америки